Géo Libbrecht (1891-1976), poète belge ;
 Henri Libbrecht (1879-1932), homme politique catholique belge ;
 Joseph Libbrecht (1860-1928), homme politique catholique belge ;
 , astronome et physicien américain ;
 Théophile Libbrecht (1829-1907), homme politique catholique belge ;
 , philosophe belge (1928-2017)

Voir aussi 
 (13526) Libbrecht, astéroïde.

Patronyme flamand